Daniel Stern kan syfta på:

 Daniel Stern (psykoterapeut) (1934–2012), amerikansk psykiater
 Daniel Stern (skådespelare) (född 1957), amerikansk skådespelare
 Marie d'Agoult (1805–1876), fransk författarinna med pseudonymen Daniel Stern